Большое Варакино — название населённых пунктов в России:

 Большое Варакино — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Большое Варакино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.

См. также 
 Малое Варакино